Ха́ус (, , ) — многозначный термин.
 Хаус — стиль электронной музыки.
 Хаус — вид диких кошек, в русскоязычной зоологии именуется Камышовый кот.

Персоналии 
 Хаус, Алекс (род. 1988) — американский велогонщик.
 Хаус, Артур Максвелл (1926—2013) — канадский политик, лейтенант-губернатор провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
 Хаус, Йоанна (род. 1980) — американская фотомодель.
 Хаус, Рэйчел (род. 1971) — новозеландская актриса театра, кино и телевидения, кинорежиссёр.
 Хаус, Саймон (род. 1948) — британский рок-музыкант; композитор, аранжировщик, клавишник и скрипач.
 Хаус, Фредерик (род. 1978) — американский баскетболист.
 Хаус, Хоумер Доливер (1878—1949) — американский ботаник.
 Хаус, Эдвард Мандел (1858—1938), «полковник Хаус» — американский политик.
 Хаус, Эдди (род. 1978) — американский баскетболист, свободный агент.

Вымышленные
 Грегори Хаус — главный герой американского телесериала «Доктор Хаус».

См. также 
 
 
 
 Хауз